Bolg egy szereplő J.R.R. Tolkien egyik művében.

Orkvezér az Öt Sereg Csatájánál. Azog ivadéka.

Harca a törpökkel 
Bolg gyűlölete a törpök iránt újfent föllángolt, mikor a Nagy Goblint Tölgypajzsos Thorin és csapata megölte 2941-ben. Bolg orksereget gyűjtött egészen a Ködhegységtől, a Gundabadi Hegyekig. Kelet felé meneteltek a Szürkehegységen át seregnyi warggal és eget eltakaró denevérrajjal a fejük felett.

A Magányos Hegynél Bolg csatába küldte az orkjait és wargjait a törpök, erdei tündék és tavi emberek ellen. Bolgot nagy testőrség vette körül, akiknél görbe pengéjű acélkardok voltak. Tölgypajzsos Thorin megpróbált betörni a testőrség mögé, de nem tudott áthatolni a masszív ellenállást tanúsító őrökön és később belehalt sebeibe. Ezután megérkeztek a sasok, és velük Beorn, aki éppen egy medve alakját öltötte. Bolgot végül Beorn ölte meg, a többi ork és warg vereséget szenvedett.

Bolgot még Északi Bolgnak is hívták.

Középföldeiek